Castaldi est un patronyme italien porté par :

 Alfonso Castaldi (1874-1942), compositeur, chef d'orchestre et pédagogue roumain d’origine italienne ;
 Bellerofonte Castaldi (1581-1649), compositeur baroque, poète et luthiste italien ;
 Benjamin Castaldi (1970- ), animateur français ;
 Jean-Pierre Castaldi (1944- ), acteur français, père de Benjamin Castadi ;
 Vincenzo Castaldi (1916-1970), joueur d'échecs italien.